Wydrycze – wieś na Białorusi
 Wydrycze – wieś na Ukrainie